De naam Maufroy (ook wel Maufroi) kan betrekking hebben op:

 Pierre Maufroy, Frans kolonel en commandant van Delfzijl tijdens het beleg van Delfzijl.